У́кше () — фамилия, носители которой в Российской империи и СССР являлись обрусевшими российскими немцами. Династии носителей этой фамилии в ХІХ-XX веках отмечены в Харькове, Москве, Тамбовской губернии, Прибалтике.

Известные носители:
 Укше, Сусанна Альфонсовна (1885—1945) — русская поэтесса Серебряного века, криминолог.
 Укше, Евгений Александрович — российский химик XX века.
 Укше, Александр Арнольдович — харьковский купец, предприниматель рубежа ХІХ-XX веков.